Stand (klimsport), plek met meerdere zekeringspunten
 Stand (Lenny Kravitz), een single van Lenny Kravitz uit 2011
 Stand (maatschappelijk), een maatschappelijke groep in een standenmaatschappij
 Stand (militair), een militaire positie
 Stand (R.E.M.)

Zie ook 
 Kraam (doorverwijspagina)